Torre Sant Jordi o casa Massip (Esplugues de Llobregat)
 Torre Sant Jordi (Barcelona)